Karen Agasievich Dokhoyan - em armênio, Կարեն Աղասիևիչ Դոխոյան (Erevan, 6 de outubro de 1976) é um ex-futebolista armênio que jogava como zagueiro.

Carreira
Embora tivesse jogado boa parte de sua carreira em clubes de seu país (Malatia Yerevan, Homenmen-SKIF Yerevan, FC Yerevan, Araks Ararat e Pyunik), foi na vizinha Rússia que Dokhoyan teve maior sequência de jogos, ao defender o Krylya Sovetov Samara entre 2000 e 2006, com 162 partidas e 3 gols. Pelos Zelyono-belo-sinie, o zagueiro integrou o elenco que ficou em terceiro lugar no Campeonato Russo de 2004, além de ter chegado à final da Copa nacional no mesmo ano.

Aposentou-se dos gramados em 2009, uma temporada após vencer o Campeonato Armênio pelo Pyunik - ele já havia sido campeão em 1997 e 1999. Venceu ainda uma Copa da Armênia em 2007, também vestindo a camisa do Pyunik.

Seleção Armênia
Entre 1999 e 2008, Dokhoyan atuou em 48 partidas pela a Seleção Armênia, pela qual estreou num amistoso contra a Estônia. Seus 2 gols foram contra a Romênia, em amistoso realizado em 2000, e em 2004, pelas eliminatórias para a Copa de 2006, no empate em 1 a 1 contra a Moldávia.

Títulos
FC Yerevan
 Campeonato Armênio: (1997)
Araks Ararat
 Campeonato Armênio: (1999)
 Copa da Armênia: (1999)
Pyunik
 Campeonato Armênio: (2007 e 2008)
 Supercopa da Armênia: (2006)

Ligações externas 
 Perfil de Karen Dokhoyan - OGol.com.br
 

Naturais de Erevã
Futebolistas da Armênia
Futebolistas do Pyunik FC
Futebolistas do Krylia Sovetov
Jogadores da Seleção Armênia de Futebol